Kühlberg steht für:

 Kühlberg, Berg bei Bacharach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Kühlberg, ein früherer deutscher Name von Łysogóra, Dorf im Powiat Goldapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch:
 Kühlenberg
 Kühlenfels